Heartbreak Station – album dei Cinderella del 1990
Heartbreak Station – singolo dei Cinderella estratto dall'album omonimo